Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Caroline () :
le comté de Caroline, situé dans l'État du Maryland ;
le comté de Caroline, situé dans le Commonwealth de Virginie.